Mužská dvouhra French Open 2018 probíhala na přelomu května a června 2018. Dějištěm se staly antukové dvorce areálu Stade Roland-Garros. Do singlové soutěže pařížského tenisového grandslamu nastoupilo sto dvacet osm hráčů. Dvacet čtyři z nich si účast zajistilo v kvalifikaci, z toho šestnáct řádně po vítězstvích ve třech kvalifikačních kolech a osm jako tzv. šťastní poražení.

Rozlosování hlavní soutěže se uskutečnilo ve čtvrtek 24. května 2018. První kolo bylo rozehráno tři dny po rozlosování v neděli a finále proběhlo tradičně v neděli 10. června na centrálním dvorci Philippa-Chatriera jako závěrečný zápas turnaje.

Obhájcem titulu byl španělský první hráč světa Rafael Nadal, jenž do turnaje vstoupil s pařížskou zápasovou bilancí výher a proher 79–2. Osmifinálovou výhrou nad Němcem Maximilianem Martererem dosáhl Nadal jako pátý hráč jubilejního 900. vítězného zápasu na okruhu, čímž se zařadil po bok Connorse, Federera, Lendla a Vilase. Zároveň se jednalo o jeho 234. grandslamovou výhru, jíž se posunul před Connorse na třetí místo historických statistik za Federera a Djokoviće. Ve čtvrtfinále Nadal ztratil úvodní sadu s Argentincem Diegem Schwartzmanem, čímž na pařížské antuce završil šňůru 37 vítězných setů v řadě během 13 zápasů. Za Borgovým rekordem 41setové neporazitelnosti z let 1979–1981 tak zaostal o čtyři sady.

S nasazením Němce Alexandra Zvereva jako druhého v pořadí se French Open 2018 stal prvním grandslamem od Australian Open 2006, kde se mezi dvěma nejvýše nasazenými objevil také jiný tenista než člen Velké čtyřky, tj. Federer, Nadal, Djoković a Murray. Djoković by se v případě titulu stal prvním mužem otevřené éry s dvěma trofejemi z každého ze čtyř grandslamů. Marin Čilić se postupem do finále mohl stát jedenáctým mužem open éry, který se probojoval do finálového zápasu na všech grandslamech.

Španěl Feliciano López vyrovnal 65. účastí na grandslamu v řadě Federerův historický rekord v nejvyšším počtu grandslamových startů bez přerušení. Francouz Nicolas Mahut obdržel podvanácté v kariéře divokou kartu do hlavní grandslamové soutěže, čímž navýšil vlastní rekord v této statistice. V rámci Roland Garros získal také nejvyšší počet osmi divokých karet.

27letý Mohamed Safwat se po dvaceti dvou letech stal prvním egyptským tenistou, který zasáhl do hlavní grandslamové soutěže, když nahradil zraněného Troického. V úvodním kole jej vyřadila bulharská světová pětka Grigor Dimitrov.

Německý hráč Peter Gojowczyk byl za skreč způsobenou poraněním kyčle v úvodním kole proti Cameronu Norriemu penalizován částkou 25 tisíc eur (645 000 Kč). Podle pořadatelů nebyl zdravotně v pořádku již před zápasem. Pokud by odstoupil před turnajem, obdržel by poloviční odměnu ze 40tisícové částky za první kolo a druhá půlka by připadla náhradníkovi z kvalifikace. Pokutou za skreč tak tratil 5 tisíc eur, než kdyby odstoupil.

Třetí hráč světové klasifikace Alexander Zverev odvrátil v páté sadě třetího kola mečbol turnajové šestadvacítce Damiru Džumhurovi a utkání dovedl do vítězného konce. Při své osmé účasti v hlavní grandslamové soutěži tak vůbec poprvé porazil na turnajích velké čtyřky tenistu z první padesátky žebříčku ATP. Již ve druhém kole otočil nepříznivý vývoj setů 1–2 proti světové osmašedesátce Dušanu Lajovićovi a stejný průběh mělo i osmifinále proti Rusu Karenu Chačanovovi.

Ital Marco Cecchinato se jako 72. hráč žebříčku ATP stal nejníže postaveným čtvrtfinalistou Roland Garros od roku 2008 a Lotyše Ernestse Gulbise. Po výhře nad Novakem Djokovićem postoupil jako nejníže postavený tenista od roku 1999 a Ukrajince Andrije Medveděva do semifinále French Open. Rovněž se stal prvním mužským semifinalistou grandslamu z Itálie od Corrada Barazzuttiho, jenž se do této fáze probojoval na French Open 1978.

Jedenáctý pařížský titul pro Nadala 
Vítězem se stal 32letý první hráč světa Rafael Nadal, který zdolal rakouskou světovou osmičku Dominica Thiema po setech 6–4, 6–3 a 6–2. Do žebříčku ATP si připsal 2 000 bodů a získal částku 2,2 miliónu eur. Jako první muž historie vyhrál jediný grandslam pojedenácté a na Roland-Garros neprohrál ani jeden ze závěrečných duelů. Získal tím „jedenáctkový hattrick“, když v předchozí části sezóny již pojedenácté triumfoval na Barcelona Open a Monte-Carlo Masters. V Paříži vyrovnal historický rekord Australanky Margaret Courtové z dvouhry, které se jako jediné podařilo vyhrát jeden grandslam jedenáctkrát, a to na Australian Open. Díky zvládnuté obhajobě setrval Španěl na čele světové klasifikace a neumožnil tak návrat na vrchol Rogeru Federerovi, jenž se rozhodl antukovou část sezóny vynechat.

Nadal si připsal sedmnáctý grandslam z dvaceti čtyř odehraných finále, čímž na 2. místě historických tabulek ztrácel tři trofeje na Federera. Celkově se jednalo o jeho sedmdesáté deváté singlové turnajové vítězství na okruhu ATP Tour. V evropské antukové sezóně se zápasovou bilancí 24–1 posedmé v kariéře utržil nejvýše jednu porážku a vyhrál alespoň dvacet dva střetnutí. Na French Open prodloužil neporazitelnost na šestnáct utkání a poměr třísetových duelů na antuce navýšil na 111–2.

Dominic Thiem se stal prvním rakouským tenistou ve finále grandslamové dvouhry od roku 1995, kdy si o titul na French Open zahrál Thomas Muster. Za předchozí dva roky se stal jediným hráčem, jenž Nadala na antuce porazil. Pařížská prohra znamenala zvýraznění pasivního poměru vzájemných zápasů na 3–7.

Vzhledem k triumfu Simony Halepové v ženské dvouhře zvítězili poprvé od roku 1992 v obou singlech Roland Garros světové jedničky.

Nasazení hráčů

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Mužská dvouhra